Иваньково-Ленинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Алатырском районе Чувашии Российской Федерации.

Административный центр — село Иваньково-Ленино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава поселения Шугуров Валентин Геннадьевич

Достопримечательности 
 Памятник "Самолет Ил-14", на котором совершал послевоенные тренировочные вылеты Герой Советского Союза, лётчик Орлов Ф. Н.
 Парк имени 60-летия Победы
 Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне.

Русская православная церковь 
Свято-Троицкая церковь заложена в 1891 году.

Примечания 

Муниципальные образования Алатырского района
Сельские поселения Чувашии